DN Galan 2011 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 29 lipca na Stadionie Olimpijskim w Sztokholmie. Konkursy pchnięcia kulą zostały rozegrane 28 lipca w parku Kungsträdgården. Zawody są kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2011 w lekkoatletyce
DN Galan
Sport w Sztokholmie